Доброва () је управно средиште општине Доброва - Полхов Градец, која припада Средишњесловеначкој регији у Републици Словенији.

По последњем попису из 2002. г. насеље Доброва имало је 913 становника.

Спољашње везе 

Насељена места у Словенији
Википројект географија/Насеља у Словенији